Speichersdorf ist ein Ortsname:
 Speichersdorf, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Speichersdorf, Kreis Königsberg/Stadt Königsberg, Ostpreußen, seit 1946: Juschny (Kaliningrad, Moskau), Siedlung im Moskauer Rajon, einem Stadtbezirk von Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland